Cristian Martínez puede referirse a:

 Cristian Jesús Martínez (1997-), futbolista panameño;
 Cristian Martínez Alejo (1989-), futbolista andorrano;
 Cristian Martínez Borja (1988-), futbolista colombiano que juega como delantero en Liga de Quito de la Serie A de Ecuador.

Christian Martínez puede referirse a:

 Christian Martínez Cedillo (1979-), futbolista mexicano;
 Christian Martínez Muñoz (1983-), futbolista chileno;
 Christian Samir Martínez (1990-), futbolista hondureño;
 Christian Martínez Villanueva (1939-), artista y arquitecto dominicano.